«Чудо с хлебами и рыбами» — произведения изобразительного искусства на евангельский сюжет Насыщение множества народа.

 Чудо с хлебами и рыбами (картина Гарофало) — картина итальянского художника Бенвенуто Тизи по прозвищу Гарофало из собрания Дальневосточного художественного музея в Хабаровске.
 Чудо с хлебом и рыбами (картина Орренте) — картина испанского художника Педро Орренте из собрания Государственного Эрмитажа.
 Чудо с хлебами и рыбами (картина Питтони) — картина итальянского художника Джамбаттисты Питтони из собрания Национальной галереи Виктории в Мельбурне.
 Чудо с хлебами и рыбами (рисунок Сольяни) — рисунок итальянского художника Джованни Антонио Сольяни из Кабинета чертежей и планов во Флоренции (:it:Moltiplicazione dei pani e dei pesci (Sogliani)
 Чудо с хлебами и рыбами (фреска Содомы) — фреска итальянского художника Содомы из трапезной монастыря Святой Анны в Кампрене под Сиеной.